No Dice — третій студійний альбом англійської групи Badfinger, який був випущений 9 листопада 1970 року.

Композиції 
 I Can't Take It – 2:57
 I Don't Mind – 3:15
 Love Me Do – 3:00
 Midnight Caller – 2:50
 No Matter What – 3:01
 Without You – 4:43
 Blodwyn – 3:26
 Better Days – 4:01
 It Had to Be – 2:29
 Watford John – 3:23
 Believe Me – 3:01
 We're for the Dark – 3:55

Склад 
 Піт Хем: гітара, клавішні, вокал 
 Джої Моленд: гітара, вокал 
 Рон Гріффітс: бас, вокал 
 Майк Гіббінс: ударні, вокал

Джерела 
 No Dice  allmusic
 No Dice last.fm

Альбоми Badfinger
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми